Чемпионат мира по хоккею с мячом 1993
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1993
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1993